Торугартский перевал (, ) — перевал в горной системе Тянь-Шань, на границе Нарынской области Киргизии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Вблизи перевала с киргизской стороны находится озеро Чатыр-Куль. Дорога на Нарын, Балыкчи и Бишкек — довольно узкая, зимой часто становится совершенно непроходимой из-за снегопадов и сходов лавин. С китайской стороны торугартская таможня находится в 110 км от самого перевала, в посёлке Улугчат Кызылсу-Киргизского автономного округа. Расстояние от перевала до Кашгара — около 165 км, до Артуша — 170 км, до Урумчи — 1630 км.

Пограничный пункт между Россией и Китаем был впервые основан здесь в 1881 году. В 1906 году Русско-Китайский транспортный банк профинансировал строительство дороги через перевал, стоимость которой составила 20 млн рублей. В 1952 году Торугарт заменил перевал Иркештам, который находится в 165 км к юго-западу, как основной пограничный пункт между тогдашним советским Кыргызстаном и Китаем. Пропускной пункт на перевале был закрыт в 1969 году с ухудшением советско-китайских отношений и был вновь открыт лишь в 1983 году. В 1995 году таможня на китайской стороне была перемещена дальше от границы, примерно на 57 км от прошлого местонахождения.

Имеется проект по строительству через перевал железной дороги, которая соединила бы Кашгар с Ферганской долиной.

Перевалы Китая
Перевалы Синьцзян-Уйгурского автономного района
Горы Киргизии
Перевалы Тянь-Шаня